Irina Ninova (1967-), actrice française ;
 Korneliya Ninova (1969-), femme politique bulgare ;
 Violeta Ninova (1963-), rameuse d'aviron bulgare.